Émiland Gauthey (1732 - 1806) est un ingénieur civil et architecte français, concepteur de canaux
 Dom Gauthey est un moine cistercien qui présenta le tube acoustique en 1782 à l'Académie des sciences
 François-Léon Gauthey (1848 - 1918) est un religieux français
 Jean-Louis Gauthey (1969 - ) est un éditeur/auteur français

Homonymie de patronyme